Termenul „Limpopo” se poate referi la:

Limpopo (râu) în Africa de Sud
Limpopo (provincie) în Africa de Sud
Limpopo (parc național) în Africa de Sud
Limpopo (asteroid)